«Эстер» — шведский футбольный клуб из Векшё, в настоящий момент выступает в Суперэттан, втором по силе дивизионе Швеции. Клуб владеет уникальным достижением, в 1968 году он выиграл чемпионат Швеции, будучи дебютантом высшего дивизиона.

Достижения 
 Чемпион Швеции (4): 1968, 1978, 1980, 1981
 Обладатель кубка Швеции (1): 1976/77
 Победитель Суперэттан (2): 2002, 2012

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Известные игроки 
 / Анатолий Пономарёв
  Тейтур Тордарсон
  Андрей Рубин
 / Сергей Андреев
 / Евгений Кузнецов
 / Сергей Пригода
  Йоахим Бьёрклунд
  Андерс Линдерот
  Томас Равелли
  Томми Свенссон

Известные тренеры 
 / Евгений Кузнецов
  Стиг Свенссон

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт болельщиков
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Швеции